Die 1. Amateurliga Südbaden 1977/78 war die 28. und letzte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden, die 1978 durch die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg als neue dritthöchste deutsche Spielklasse unter der zweigleisigen 2. Fußball-Bundesliga ersetzt wurde. Höchste Spielklasse in Südbaden war ab 1978 die Fußball-Verbandsliga Südbaden.

Südbadischer Fußball-Amateurmeister wurde 1978 der SC Freiburg, der auch die Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga Süd für sich entschied.

Folgende Vereine spielten in der neuen Amateur-Oberliga Baden-Württemberg: FC Rastatt, FC Villingen 08, SV Kuppenheim, DJK Konstanz und Offenburger FV.

Folgende Vereine spielten in der neuen Verbandsliga Südbaden: SV Kirchzarten, SC Pfullendorf, SV Weil, Bahlinger SC, VfR Rheinfelden, VfB Gaggenau, FC Emmendingen, FC Konstanz, FC Gottmadingen, VfR Achern.

Der FV Lörrach und der FC Radolfzell mussten in die Landesliga absteigen.

Aufsteiger in die neue Verbandsliga: SV Niederschopfheim, SV Hausach, Sportfreunde/DJK Freiburg, FC Friedlingen, FC Singen 04 und VfB Villingen.

Der FC Rastatt nahm als Vertreter Südbadens an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1978 teil. Dort kam man bis ins Halbfinale, wo man gegen Badens Vertreter und dem späteren Deutschen Amateurmeister SV Sandhausen ausscheiden musste.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd 

|}

|}

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977/78